Буда Рабданович Рабданов (1853, Уронай, ныне Могойтуйский район Забайкальского края — 1923) — бурятский просветитель, русский журналист, этнограф-востоковед, дипломат.

Биография 
Представитель дворянства (тайджи), Буда Рабданов окончил Агинскую приходскую школу, Нерчинское уездное училище и три класса гимназии в Чите. Он был увлечён идеей просвещения своего народа, и остался в истории прежде всего как вдохновитель своих учеников. Он знал несколько языков: английский, бурятский, монгольский, русский, самостоятельно изучил китайский и тибетский.

Буда Рабданов начал свою просветительскую миссию с того, что был учителем в Агинской приходской школе. Среди других учеников он обучал Гомбожаба Цыбикова.

Неоднократно путешествовал по Монголии и Китаю, посетил крупнейшие буддийские центры. Осенью 1892 г. в качестве переводчика без всякого вознаграждения присоединился к экспедиции Г. Н. Потанина в Центральную Азию (1892—1893), чтобы лучше познакомиться со странами Востока.

В 1895—1896 гг. в Чите Буда Рабданов стал редактором монгольского текста издаваемой П. А. Бадмаевым газеты «Жизнь на Восточной окраине» (издававшейся на монгольском и русском языках). Эта газета была первым бурятским периодическим изданием Забайкалья. Она пользовалась популярностью среди представителей бурятского общества.

В 1898 году Буда Рабданов сопровождал Агвана Доржиева, впервые приехавшего в Петербург в качестве посла Тибета. В качестве спутника Доржиева он был представлен Э. Э. Ухтомским Николаю II.

В Петербурге он был также в качестве делегата по земельному вопросу от забайкальских бурят (тогда проходила ревизия Куломзина, и Рабданов приехал с неудавшейся апелляцией признания права собственности бурят на фактически занимаемые ими земли), здесь же по просьбе учёных он составил собрание бурятских пословиц.

Вместе с Агваном Доржиевым он побывал в западных странах. В 1901 году, когда Доржиев проводил буддийскую церемонию в Музее востоковедения Гиме во время открытия Всемирной выставки, Буда Рабданов прочёл лекцию о религии и этнографии монголов, китайцев и бурят.

В 1903-1904 Б. Рабданов жил в Восточном Тибете, изучая вопрос об основании русского консульства в г. Даньцзянлу и развитии там русской торговли. Впоследствии он стал постоянным сотрудником МИД Российской империи и работал в русских консульствах в Урге и Хайларе.

С 1905 в Чите организовал издание газеты «Свободная печать» и вступил в конфликт с официальными буддийскими деятелями. После 1917 призывал к сотрудничеству с советской властью, занимался собиранием бурятской старины и исследованием фольклора.

В 1917 участвовал в работе 2-го съезда сельского населения Забайкальского исполкома. Избирался членом Народного Совета и Забайкальского областного исполкома.

Дневники, оставленные Б. Рабдановым — ценные исторические и этнографические источники, описывающие быт и культуру тибетского и китайского населения Восточного Тибета. Личный архив уничтожен в 1923.

Библиография 
 «Путевые заметки богомольца»
 «Год в Дацзянлу»

Литература 
 Балданов С. С., Махакова А. С.-Д. Из истории жизни Будды Рабданова \\ Труды Бурятского института общественных наук. Философия, социология, история / Отв. ред. Ю. Б. Рандалов. Улан-Удэ, 1995-1996.
 Гармаев, Жаргал Александрович. Будда Рабданов и его путешествие в Восточный Тибет. \\ Россия и мир : проблемы экономического развития в условиях глобализации.
 ГАЧО, ф. 1 общ., оп. 1, д. 6367.
 «Краткая записка о Будде Рабданове, первом ученом из восьми Агинских родов», составленная Даши Бубеевым на основе расспросных сведений в Are и датированной 26 июня 1962 г. (рукопись на старописьменном монгольском языке). - РО ИОН БФ СО АН СССР, м. 1, № 1262;
 Махакова А. С.-Д., Балданов С. С. Из истории Будды Рабданова // Национальная интеллигенция, духовенство и проблемы социального, национального возрождения народов Республики Бурятия. Улан-Удэ, 1995.
 Петряев Е. Д. Краеведы и литераторы Забайкалья. Чита, 1981.
 Пубаев Р. Е. Дневники путешествия Будды Рабданова в Восточный Тибет (1903-1904 гг.) //Историко-культурные связи народов Центральной Азии. Улан-Удэ, 1983.
 Пубаев Р. Е., Гарри И. Р. Буда Рабданов // Выдающиеся бурятские деятели (XVII - начало XX в.). Улан-Удэ, Издательство Бурятского гос. ун-та, 2001 Ч. 2. Вып. II. С. 103-108.

Ссылки 
 Кузьмин, Юрий. «ЖИЗНЬ НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ»: ПЕРВАЯ ГАЗЕТА В РОССИИ НА МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ \\ "Сибирское наследие" 2004 № 2

Персоналии по алфавиту
Педагоги России
Тибетологи России
Монголоведы России
Журналисты Бурятии